Jonath ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Jonath (1909–1963), deutscher Leichtathlet und Olympiamedaillengewinner
 Ulrich Jonath (* 1926), deutscher Leichtathletiktrainer